Yerbabuena y Yerba buena hacen referencia a varios artículos:

Plantas
 Mentha aquatica (Mentha aquatica), también conocida como menta acuática.
 Mentha arvensis (Mentha arvensis).
 Mentha longifolia (Mentha longifolia), también conocida como menta de caballo.
 Mentha pulegium (Mentha pulegium), también conocida como menta poleo.
 Mentha spicata (Mentha spicata).
 Mentha suaveolens (Mentha suaveolens), también conocida como mastranzo.
 Melissa officinalis (Melissa officinalis), también conocida como toronjil, melisa, citronela u hoja de limón.
 Clinopodium douglasii (Clinopodium douglasii), también conocida como ajedrea.
 Hyptis verticillata (Hyptis verticillata), también conocida como hierba del negro.

Lugares
 Departamento Yerba Buena, división administrativa de la provincia de Tucumán (Argentina).
 Yerba Buena (Tucumán), ciudad del departamento Yerba Buena, en la provincia de Tucumán (Argentina).
 Yerba Buena (Simoca), localidad del departamento Simoca, en la provincia de Tucumán (Argentina).
 Yerbas Buenas, comuna de Chile.
 Yerba Buena (Cartago), localidad de la provincia de Cartago (Costa Rica).
 Yerba Buena (Heredia), pequeña localidad de la provincia de Heredia (Costa Rica).
 Isla de Yerba Buena, isla en la costa de California (Estados Unidos).
 Yerba Buena (California), extinto pueblo de México (entre 1835 y 1847), en la actual ciudad de San Francisco, California (Estados Unidos).
 Yerba Buena (México), pueblo de México.
 Yerba Buena (Hato Mayor), distrito municipal de la provincia Hato Mayor (República Dominicana).

 Centro para las Artes Yerba Buena, teatro ubicado en San Francisco (Estados Unidos).

Yerbabuena
La Yerbabuena (Colima), localidad en el municipio de Comala, Colima, México
Eva Yerbabuena, bailarina de flamenco y coreógrafa española
Yerbabuena (banda), grupo musical español de los años 1970.

Además